Igreja Nova kan syfta på:

Brasilien 

 Igreja Nova (kommun), Alagoas, 
 Igreja Nova (ort), Alagoas,

Portugal 

 Igreja Nova (freguesia i Portugal, Braga), Barcelos, 
 Igreja Nova (freguesia i Portugal, Lissabon), Mafra, 

Robotskapade Portugalförgreningar